Lucy este un prenume feminin englez și francez, echivalent al variantei românești Lucia.

Lucy se poate referi al:

Știință 
 , o fosilă de hominid a speciei Australopithecus afarensis
 Lucy Temerlin, un cimpanzeu 
 Porecla stelei BPM 37093

Music 
 Lucy (formație)
 Lucy (album de Candlebox), un album din 1995 de Candlebox
 Lucy (album de Maaya Sakamoto), un album din 2001 de Maaya Sakamoto
 Lucy, o piesă de pe albumul Liberation din 1993 al formației The Divine Comedy
 Lucy, o piesă de pe albumul Alliage, l'album din 1997 al formației Alliage 
 Lucy, a song by Julian Lennon and James Scott Cook, about Lennon's childhood friend Lucy O'Donnell
 "Lucy", o piesă de pe albumul The Good Son din 1990 de Nick Cave and The Bad Seeds
 "Lucy", o piesă de pe albumul Pink Crustaceans and Good Vibrations din 2008 de Pepper
 "Lucy", o piesă de pe albumul Awake din 2009 de Skillet
 "Lucy", un cântec al formației americane Hanson
 "Lucy", un cântec de Anna Tsuchiya
 "Lucy", un cântec din episodul "The Price of Fame" din The Buzz on Maggie
 "Lucy", un cântec de Hanne Hukkelberg de pe soundtrack-ul filmului The Chronicles of Narnia: Prince Caspian

În ficțiune 
 Lucy (roman), de Jamaica Kincaid, 1990
 Lucy (film din 2003), un film de televiziune
 Lucy (film din 2014), un film de Luc Besson, cu Scarlett Johansson
 The Lucy poems, poeme compuse de William Wordsworth
 Lucy, the Daughter of the Devil, un show TV animat pe Adult Swim
 Lucy, personajul principal din anime-ul Elfen Lied
 Lucy van Pelt, un personaj din Peanuts

Locuri 
Comune din Franța
 Lucy, Moselle, în departamentul Moselle
 Lucy, Seine-Maritime, în departamentul Seine-Maritime
 Lucy-le-Bocage, in the Aisne department
 Lucy-le-Bois, în departamentul Yonne
 Lucy-sur-Cure, în departamentul Yonne
 Lucy-sur-Yonne, în departamentul Yonne

Nave
SS Lucy, o navă costa-ricană în serviciu între 1953-60
Lucy (barjă), o barjă construită în 1922